Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2022 var det nionde östasiatiska mästerskapet och avgjordes i Japan mellan 19 och 27 juli 2022, ursprungligen var turneringen tänkt att spelas i Kina. De preliminära omgångarna genomfördes inte för denna säsongen.  drog sig ur tävlingen och den 31 mars 2022 bestämdes, via FIFA-ranking, att  fick platsen.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

Referenser

2022
2022 i Japan
Fotbollsåret 2022